Adamičeva cesta je naziv več cest:
 Adamičeva cesta, Grosuplje
 Adamičeva cesta, Šmarje - Sap